Vrtání může být :

praktická lidská činnost
 vrtání – vytváření otvorů pomocí vrtáku nebo jiného nástroje (nebozez, kolovrátek) ručně nebo pomocí stroje (vrtačka, soustruh, vyvrtávačka, frézka)
 vrtání vrtů pomocí vrtných souprav (např. při geologickém průzkumu, v hydrogeologii, dobývání nerostů či zakládání staveb)
 ošetření lidských zubů pomocí zubní vrtačky

předmět vyrobený vrtáním
 vrt 
 synonymum pro slovo vývrt
 vrtání hlavní u střelných zbraní různých typů – vývrt hlavně
 vrtání pístových tepelných strojů – vývrt válců motoru

přenesený význam
 v přeneseném význam se jedná každou lidskou činnost, jež představuje narušování, rozmělňování, rozdrobování, dráždění nějaké entity – zde vždy záleží na kontextu příslušného sdělení